Кент Даглас (, 6 лютого 1936, Кобальт — 12 квітня 2009, Восаґа-Біч) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1954 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 21 рік, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Окленд Сілс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Нью-Йорк Рейдерс».

Загалом провів 447 матчів у НХЛ, включаючи 19 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Колдера в складі «Спрингфілд Індіанс» — 1960, 1961, 1962.
 Нагорода Едді Шора (АХЛ) — 1962.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1962, 1963, 1964. 
 Пам'ятний трофей Колдера — 1963.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1963.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎